Major League Soccer 2015 var den tjugonde säsongen av MLS. New York Red Bulls vann  Supporters' Shield medan Portland Timbers vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2015 i USA
2015 i Kanada
Fotbollssäsongen 2015
2015